J.C. (Hans) Gerritsen, een Nederlands politicus namens de PvdA; voormalig gedeputeerde in de provincie Groningen en oud-burgemeester van Haaksbergen
J.H. (Hans) Gerritsen, een Nederlands ambtenaar en directeur Koninkrijksrelaties van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en voormalig waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba